Чемпионат Египта по футболу 1983/1984 — 28-й чемпионат Египта, проходивший с 21 октября 1983 года по 13 июля 1984 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1983/1984 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1983/1984 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1984 году
Спорт в Египте в 1983 году